ВСФ может означать:
 Всемирный социальный форум — международная встреча, проводимая ежегодно в противовес Всемирному экономическому форуму в Давосе.
 Верховный совет Франции — одна из организаций французского масонства.